Кнутсен — норвежская фамилия.

Известные носители 

 Кнутсен, Тормод (1932—2021) — норвежский двоеборец.
 Кнутсен, Эспен (род. 1972) — норвежский хоккеист и хоккейный тренер.

См. также 
 Кнудсен
 Кнутцен (фамилия)